A férfi 200 méteres gyorsúszást a 2013-as úszó-világbajnokságon július 29-én és 30-án rendezték meg.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtező

Elődöntő

Első elődöntő

Második elődöntő

Szétúszás

Döntő

Jegyzetek

Források
Előfutamok
Elődöntők
Döntő

További információk
Barcelona 2013 Swimming Coverage

FGy200